Ratsja-Letsjchoemi en Kvemo Svaneti, regio in het noorden van Georgië
 Ratsja (regio), district en historische regio in Georgië, gelegen in bovengenoemd district
 Ratsjagebergte, gebergte in bovengenoemde regio